«Агата Кристи» — российская рок-группа, выпустившая 10 студийных альбомов, два альбома ремиксов, три максисингла, а также множество сборников и концертных записей. В настоящее время активно работает над новыми песнями.

Магнитоальбомы («ВИА РТФ УПИ»)

Магнитоальбомы

Студийные альбомы

Сольные проекты участников

Официальная видеография

Официальные концерты

Переизданная дискография (2008)

Неизданные песни 
 1988 — «Родной завод», группой была исполнена на 3-м фестивале Свердловского рок-клуба
 1988 — «Мой коллектив» и «Взгляд на историю», исполнялись на концертах, но остались неизданными
 1989 — «Боже, я должен убить», группой была исполнена на 4-м фестивале Свердловского рок-клуба
 1989 — «Героин», группой была исполнена на 4-м фестивале Свердловского рок-клуба, впоследствии вошла в сборник IV фестиваль Свердловского рок-клуба.
 2002 — «Я — шпион» и «Золотой мальчик», музыка и слова — Глеб Самойлов, сохранились демоверсии, написанные для альбома «Триллер. Часть 1»
 2005 — «Целовались и плакали», музыка и слова — Глеб Самойлов, «Квартет И» «Быстрее, чем кролики». В 2013 году вошла в коллекционное издание на виниле «Избранное/Сказки».
 2016 — «Вот она мечта», «Другие», «Слова закончились», «Мы раскачаем этот мир», и «Тайна» музыка и слова — Вадим Самойлов, сохранились демозаписи, написанные для альбома «Эпилог».

Каверы песен других исполнителей 
 1989 — «Человек наподобие ветра», кавер-версия песни группы «Урфин Джюс», группой была исполнена на 4-ом фестивале Свердловского рок-клуба
 1993 — «Последнее письмо», для трибьюта группе «Nautilus Pompilius» (альбом «Отчёт 1983—1993»).
 1997 — «Куплеты Мефистофеля», для передачи «Новогодняя ночь в опере на НТВ»
 2000 — «Полковнику никто не пишет», песня группы «Би-2» была исполнена в акустическом варианте в программе «Ночной VJ»
 2003 — «Я невидим», музыка и слова — Эдмунд Шклярский, для трибьюта группе «Пикник».
 2003 — «Я такой, как все», музыка и слова — Сергей Галанин.
 2004 — «Не кончается пытка», музыка и слова — Эдмунд Шклярский и Вадим Самойлов.
 2004 — «Маленькая страна», музыка — Игорь Николаев, слова — Илья Резник.
 2005 — «Разлука», народная песня, исполнена в эфире «Полный контакт»
 2005 — «Измена», сборник «НАИВные Песни — A Tribute to НАИВ».
 2005 — «Уходим в море», проект группы «Би-2» «Нечётный воин».
 2008 — «Всё, как он сказал», проект группы «Би-2» «Нечётный воин 2».
 2008 — «Теряю свет», проект группы «Би-2» «Нечётный воин 2».
 2009 — «Он был старше её», для трибьюта группе «Машина времени» (альбом «Машинопись»).

Упоминание группы «Агата Кристи» в песнях других исполнителей

Кавер-версии песен «Агаты Кристи» 
 «Смысловые галлюцинации» — Грязь, Ковёр-вертолёт
 «Би-2» — Опиум для никого, Вечная любовь, ХалиГалиКришна
 «А’Студио» — Опиум для никого
 «Земфира» — Опиум для никого, Нисхождение
 «Слот» — Нисхождение
 «Поезд куда-нибудь» — Гетеросексуалист
 Марта Адамчук — Opium (англоязычная версия песни Опиум для никого)
 Роман Полонский — The heartbeat (англоязычная версия песни Сердцебиение)
 Illaria (Иллария) — I’ll be there (англоязычная версия песни 'Я буду там)
 Марта Адамчук и Марина Литвинова — Red Riding Hood (англоязычная версия песни Красная шапочка)
 «Психея» — Истерика Алёна Апина — Ковёр-вертолёт D.A.R.K. (Jetlag NYC) — Loosen The Noose (кавер версия песни Я буду там)
 Cosmic Latte — Я буду там ARDA — Сказочная тайга Cold In May — Опиум для никого Гоша Куценко — Грязь Настя Полева — Кошка Otto Dix — Опиум для никого Максим Фадеев — Вольно, Пулемёт Максим Наталья Подольская — Как на войне Татьяна Лазарева — Истерика (пародия в программе «О.С.П.-студия»)
 Михаил Шац и Павел Кабанов — Сказочная тайга (пародия в программе «О.С.П.-студия»)
 «Чайф» — Моряк (альбом «Свой/Чужой»)
 «Завтраккусто» — Вольно Александр Пушной — Как на войне''

Использование музыки в кино

Примечания

Книги о группе 
 2007 Илья Стогоff — «Агата Кристи. Песни Веры и Отчаяния». Первая неавторизованная биография группы.

Агата Кристи (группа)
Агата Кристи
Агата Кристи